Национальный молдавский дивизион (женщины) 2016/2017 — 17-й чемпионат Молдавии по футболу среди женщин, который начался 3 сентября 2016 года и закончился 4 июня 2017 года.

Участники 
В чемпионате 2016/17 годов принимает участие 8 команд, которые играют в 3 тура, то есть 21 матч всего. 13 октября, чемпион прошлого года, команда АРФ Криуляны снялась с чемпионата, и её результаты были аннулированы.

Лицо команды

Турнирная таблица 

Источник

Результаты матчей

См. также 
 Дивизия А 2016/2017
 Кубок Молдавии по футболу среди женщин 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Молдавия
Молдавия
Чемпионат Молдавии по футболу среди женщин
Спорт в Молдавии в 2016 году
Спорт в Молдавии в 2017 году